Andrzej Kozakiewicz – współzałożyciel zespołów Pidżama Porno i Strachy na Lachy
 Antoni Kozakiewicz – polski malarz
 Daniel Kozakiewicz – aktor i reżyser filmowy
 Dariusz Kozakiewicz – polski gitarzysta
 Ita Kozakiewicz – działaczka Polonii na Łotwie
 Jarosław Kozakiewicz – polski artysta
 Jerzy Kozakiewicz – polski aktor
 Mikołaj Kozakiewicz – socjolog, polityk, poseł na Sejm
 Stanisław Kozakiewicz – filomata
 Władysław Kozakiewicz – lekkoatleta-tyczkarz